Броктон има више значења:
 Броктон (Масачусетс), град је у америчкој савезној држави Масачусетс
 Броктон (Монтана), град је у америчкој савезној држави Монтана
 Броктон (Њујорк), град је у америчкој савезној држави Њујорк
 Броктон (Илиноис), град је у америчкој савезној држави Илиноис
 Броктон (Онтарио), је општина у Канади у покрајини Онтарио